Antônio Valdenizo da Costa, ou Nizo Costa (PSB), é natural de Tarrafas, filho de Antônio Valmir da Costa e Maria do Socorro de Sousa Costa, é o primogênito de uma família com cinco irmãos. Nascido no dia 12 de dezembro de 1974.

Nizo, cresceu no distrito de São Sebastião, zona rural de Cariús, sendo o primeiro “filho da terra” a assumir uma cadeira no legislativo cearense. De família simples, concluiu os estudos básicos na região Centro-Sul. Com muita dificuldade, começou trabalhar ainda cedo como como motorista de topique. É empresário, casado com Mara Dalila Costa, pai de duas filhas, Nayane Costa e Lara Costa, é um homem trabalhador, respeitado e admirado por todos que o conhecem. Desde criança, Nizo se preocupava em ajudar as pessoas, em especial as que mais precisavam, ganhando assim a simpatia de todos. 

Junto ao Transporte Complementar do Estado, Nizo logo se destacou pelo espírito de liderança, buscando ouvir os amigos e os auxiliando na dificuldade. Nascia ali, uma liderança que iria ajudar a dar voz aos cooperados e as cooperativas.

Nizo Costa foi candidato a Deputado Estadual do Ceará pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC), no pleito de 2014, obtendo 16.639 votos, sendo o candidato a deputado estadual mais votado de Cariús. Assumiu uma cadeira no legislativo cearense em 2015, quando foi suplente pela primeira vez. Em 2017, Nizo retornou a Casa do Povo na suplência onde, mais experiente, pode contribuir e dialogar com as classes, em especial, aos Cooperados do Transporte Complementar. Em seu pronunciamento, ele afirmou o desejo de trabalhar pelo povo cearense: “Quero trabalhar em 4 meses como trabalharia por 4 anos”.

Durante sua passagem pela Assembleia, a história do Transporte Complementar do Ceará seria mudada para melhor. Ter Nizo na Casa foi um grande marco para as cooperativas e hoje, Nizo é o primeiro deputado representante dos "Topiqueiros”.

Em 2016, concorreu ao cargo de prefeito do município de Cariús pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB), participando de um fato inédito no estado do Ceará: um empate entre os dois candidatos mais bem votados. Ambos conseguiram 5.811 votos e o critério de desempate foi definido pelo artigo 110 do Código Eleitoral que diz: "Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso". Como era mais jovem, Nizo não assumiu a Prefeitura Municipal.

Em 2018, Nizo Costa foi eleito pelo Patriotas com 24.759 votos distribuídos entre 168 municípios do estado do Ceará. Foi presidente da Cooperativa de Transporte Complementar de Passageiros da Região Centro-Sul do Estado do Ceará (Cooprecensul) e da Federação das Cooperativas de Transportes Autônomos de Passageiros do Estado do Ceará (Fecoopace). Em seu gabinete, Nizo recebe os cidadãos, os cooperados, as lideranças para dialogar em busca de melhorias. Em seu primeiro mandato como deputado estadual, Nizo tem ganhado destaque sendo um importante elo entre o Governo do Estado e a região Centro-Sul.

Em seu destaque como parlamentar, podemos ressaltar o Projeto de Lei de número 16.892 que institui o dia 24 de outubro como o dia do combate ao feminicídio no estado do Ceará. Um importante avanço na lei estadual que reconhece a importância de combater esse tipo de crime. Em seu mandato, Nizo levanta as bandeiras do Transporte Alternativo, da educação e da saúde. Sempre ativo e presente nas sessões da casa, usa a Tribuna da Assembleia para discorrer de temas de grande relevância e dando voz ao seu eleitorado. Além disso, é presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços pautando e aprovando importantes matérias para o povo cearense.  Nizo visa constantemente as suas bases eleitorais para conduzir seu mandato sempre próximo aos anseios das comunidades que representa. 

Deputados estaduais do Ceará
Membros do Patriota (Brasil)
Empresários do Ceará

Membros do Partido Socialista Brasileiro
Membros do Partido Socialista Brasileiro do Ceará